Broom ist der Familienname folgender Personen:
 Bobby Broom (* 1961), US-amerikanischer Jazzgitarrist und Musikpädagoge
 Christina Broom (1862–1939), englische Fotografin

 James M. Broom (1776–1850), US-amerikanischer Politiker
 Mark Broom (* 1971), britischer Techno-Musiker und -DJ
 Neil Broom (* 1983), neuseeländischer Cricketspieler
 Robert Broom (1866–1951), südafrikanischer Arzt und Paläontologe
 Romell Broom (1956–2020), US-amerikanischer Straftäter

geografische Orte im Vereinigten Königreich:
 Broom (Bedfordshire)
 Broom (South Yorkshire)
 Broom (Warwickshire)
 Loch Broom, Meeresbucht in Schottland
 River Broom, Fluss in Schottland

Unternehmen:
 Victor Broom Coachbuilders, ein ehemaliger britischer Hersteller von Automobilkarosserien (ca. 1924–1929).

Sonstiges:
 Push-Broom und Wisk-broom, (engl. Besen), ein Aufnahmeverfahren, siehe Zeilenkamera#Luftbildkameras

im NRHP gelistete Objekte:
 Broom Building, in Cambridge, Ohio, ID-Nr. 83001976
 Jacob Broom House, in Montchanin, Delaware, ID-Nr. 74000602
 Broom-Braden Stone House, in Cambridge, Ohio, ID-Nr. 80003032
 Broom's Bloom, in Bel Air, Maryland, ID-Nr. 91001778

Siehe auch
 Brom (Begriffsklärung)
 Brome (Begriffsklärung)
 Brohm
 Broom Lake
 Broome (Begriffsklärung)
 Brougham
 McBroom